Serenissima kan syfta på:

 La Serenissima – ett annat namn på Republiken Venedig
 Scuderia Serenissima – ett italienskt formel 1-stall
 Serenissima (motortillverkare) – en italienska motortillverkare
 Serenissima (roman) – en roman av Erica Jong som utspelar sig i Venedig